Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Orsanic che ha battuto in finale Andrej Čerkasov 4-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (finale)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Alberto Berasategui (semifinali)
 Martin Střelba (secondo turno)

 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Goran Prpić (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Francisco Montana (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1993